Coy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Coy (1901–1946), US-amerikanischer Bankräuber
 Chris Coy (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Eric Coy (1914–1985), kanadischer Leichtathlet
 Eugene Coy († um 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Friedrich Johann Coy (1891–1944), deutscher römisch-katholischer Landwirt und Märtyrer
 George Willard Coy (1836–1915), US-amerikanischer Erfinder
 Johannes F. Coy (* 1963), deutscher Biologe und Krebsforscher
 Martin Coy (* 1954), deutscher Geograph und Universitätsprofessor
 Walter Coy (1909–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Wolfgang Coy (* 1947), deutscher Professor für Informatik

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coy (Alabama)
 Coy (Arkansas)
 Coy (Mississippi)
 Coy (Missouri)
 Coy (Pennsylvania)
 Coy City (Texas)
 Coy Junction (Pennsylvania)

in Spanien:
 Coy (Spanien), Spanien

im NRHP gelistete Objekte:
 Coy Mound Site, in Coy, Arkansas, ID-Nr. 95001120
 Coy Site Complex, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 98000091

Siehe auch:
 McCoy